Synanceia är ett släkte av fiskar. Synanceia ingår i familjen Synanceiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Synanceia (Synanceiidae)